

Roster stagione 2006-07 

Allenatore: Pascal Pisan ()
Assistente: Xavier Noguera ()

2006-2007